Franz Willy Neugebauer (1904-1975), trompettiste allemand
Gerald Neugebauer (1932-2014), astronome américain
Lore Neugebauer (1928-1994), femme politique allemande
Otto Eduard Neugebauer (1899-1990),  mathématicien et historien des sciences autrichien
Reimund Neugebauer (né en 1953), ingénieur allemand